Matti Tikkanen kan avse:

Matti Tikkanen (geovetare)
Matti Tikkanen (dansör)  
Matti H. Tikkanen (1915‒1994), metallurg 
Matti J. Tikkanen (1943‒), läkare